Tías kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tías (kommunhuvudort), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 
 Tías (kommun), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 

Robotskapade Spanienförgreningar